Benjamin Thiers est un écrivain et auteur français né à Marseille. Il se concentre dorénavant à sa carrière d'expert SEO au sein de l'agence Digimood avec la publication de livres professionnels, de chroniques, et l'animation de conférences dans des événements nationaux ou internationaux comme le SEO Camp.

Bibliographie 
 La Boîte à Outil du SEO : Référencement naturel, Dunod, 2021 .
Le référencement, Studyrama Pro, 2019 .
Ce que Google veut, comprendre le référencement naturel, Studyrama Pro, 2016 .
Digitalisez votre Marque, Studyrama Pro, 2014 .
Le Printemps des Éphémères, Colonna édition, 2011 .
Chimères, le sens de la Bête, Colonna édition, 2009 .
Le Sablier brisé, Colonna édition, 2009 .

Webinaires et conférences

Benjamin Thiers prend part ou anime aussi régulièrement des conférences, des tables rondes et des webinaires sur le marketing digital et le référencement naturel.

 Marathon de marketing, SE Ranking, mai 2020
Cannibalisation SEO, Enjeux, Prévention et Correctifs, SEO CAMP DAY, Juin 2019
Google + WordPress : duo gagnant pour votre visibilité, Semrush, mars 2019
Communiquer avec Google via son Knowledge Graph, Semrush, octobre 2018

Notes et références

Liens externes 
 www.benjaminthiers.net

 

Naissance à Marseille
Naissance en mai 1974
Écrivain français du XXIe siècle
Consultant en référencement